Les lubrifiants sont des produits utilisés en général pour réduire les frottements.

 Des produits lubrifiants mécaniques peuvent être utilisés pour la lubrification et le graissage et faciliter ainsi le fonctionnement de machines ou améliorer leur résistance à l'usure ;
 en particulier, certains lubrifiants spécifiques sont utilisés en horlogerie.

 Les lubrifiants anatomiques sont des lubrifiants naturels (liquide synovial) ou artificiels utilisés pour le fonctionnement du corps humain ou pour l'introduction d'un corps étranger.
Les huiles sont utilisées pour :
 la réduction des frottements (huile de lubrification) ;
 empêcher la corrosion ;
 l'isolation électrique ;
 le chauffage ou au contraire l'évacuation de la chaleur, via un radiateur.

Article connexe 
 Fluide hydraulique